Greulich ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Greulich (1902–1995), deutscher Leichtathlet und Rasenkraftsportler
 Carl Wilhelm Greulich (1796–1837), deutscher Komponist und Pianist
 Emil Rudolf Greulich (1909–2005), deutscher Schriftsteller
 Helmut Greulich (1923–1993), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Helmut Greulich (Journalist), deutscher Journalist
 Herman Greulich (1842–1925), Schweizer Politiker
 Irene Greulich (1944–2017), deutsche Organistin und Kantorin
 Jonas Greulich (* 1971), deutscher Comiczeichner, Herausgeber und Filmemacher
 Karl Otto Greulich (* 1946), deutscher Altersforscher
 Katja Greulich (* 1985), deutsche Fußballspielerin und -trainerin
 Klaus Greulich, deutscher Basketballspieler und -trainer
 Peter Greulich (* 1957), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Walter Greulich (* 1952), deutscher Physiker, Lektor und Lexikograf